Фудбалски турнир за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржан је у периоду између 26. јула и 11. августа у 6 градова Уједињеног Краљевства.

Учествовало је укупно 16 националних фудбалских репрезентација, а под патронатом ФИФА. Свака репрезентација има максимално 18 играча, од којих њих 15 мора бити млађе од 23 године (рођени после 1. јануара 1989) а дозвољено је учешће до три играча старије доби.

Освајачи медаља

Учесници

Судије 
Списак судија који ће судити на олимпијском турниру ФИФА је објавила 19. априла 2012.

Жреб 
Службени жреб за турнир одржан је у Лондону 24. априла 2012. Приликом жребања водило се рачуна да екипе из исте континенталне конфедерације не играју у истој групи. За носиоце група одређени су домаћин Велика Британија, Бразил, Шпанија и Мексико.

Групна фаза такмичења 
Укупно 16 екипа подељено је у 4 групе са по 4 екипе. Након три одиграна кола (свако са сваким) по две најбоље пласиране екипе из сваке групе обезбедит ће наступ у четврффиналу турнира.

Сатница утакмица је по британском летњем времену (UTC+1)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинала

Утакмица за бронзу

Утакмица за злато

Коначан распоред

Најбољи стрелци 

6 голова
  Леандро Дамијао

5 голова
  Муса Конате

4 гола
  Орибе Пералта

3 гола

  Нејмар
  Мохамед Салах

  Џери Бентсон
  Јуки Отсу

  Ђовани дос Сантос

2 гола

  Мохамед Абутрика
  Данијел Стариџ

  Кенсуке Нагаи
  Парк Чу-јунг

  Исмаил Матар

1 гол

  Дмитри Баха
  Ренан Бардини Бресан
  Андреј Варанков
  Данило
  Хулк
  Оскар
  Алешандре Пато
  Рафаел
  Ромуло Монтеиро
  Сандро
  Марван Мохсен
  Пјер Емерик Обамејанг

  Крег Белами
  Рајан Гигс
  Арон Ремзи
  Скот Синклер
  Роџер Еспионза
  Марио Мартинез
  Маја Јошида
  Ко Ја-чол
  Ким Бо-Јунг
  Ји Донг-Вон
  Хавијер Аквино
  Хавијер Кортез

  Хорхе Енрикез
  Марко Фабијан
  Ектор Ерера
  Абделазиз Барада
  Закарија Лабјад
  Крис Вуд
  Ибрахима Балде
  Иносент Емегара
  Адмир Мехмеди
  Рашед Ејса
  Николас Лодеиро
  Гастон Рамирез

Састави освајача медаља

Види још 
 Фудбал за жене на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Службена сатница турнира 
 Мушки олимпијски турнир  на службеном сајту ФИФА

Мушкарци